Премия XBIZ лучшему актёру второго плана () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручаемая компанией XBIZ лучшему актрёру второго плана за работу в полнометражном фильме. Была введена в 2012 году.

Последним обладателем данной награды на 2019 год является Сет Гэмбл (за фильм The Cursed XXX).

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Списки актёров
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам